Se procura a estrutura homónima do olho, veja Humor vítreo.
Vítreo (do latim vitreum, "vidro") é a designação dada aos materiais sólidos cuja estrutura é amorfa, isto é, não tem a ordenação espacial das partículas constituintes que caracteriza um cristal. Os materiais vítreos são por vezes designados por vidros, embora na sua maioria sejam opacos e não se assemelhem aos normais vidros utilizados em janelas ou em louças.

Materiais
Mineralogia